Крит:
 Крит — остров в Средиземном море.
 Крит (округ) — административный округ (периферия) Греческой Республики на территории одноимённого острова.
 Крит и Киренаика — провинция Римской империи, созданная в 27 году до н. э.
 Эмират Крит — мусульманское государство, существовавшее в 825—961 годах
 Крит — эялет, затем вилайет Османской империи
 ОФИ (футбольный клуб) (ОФИ Крит) — греческий футбольный клуб из города Ираклион (остров Крит).
 Населённые пункты США:
  — город в штате Иллинойс.
  — город в штате Индиана.
  — город в штате Небраска.

См. также 
 Критское государство